Cerro Pucara kan syfta på följande platser i Bolivia:

 Cerro Pucara, La Paz, 
 Cerro Pucara, Oruro,